Hole in the Sun — девятый студийный альбом американской рок-группы Night Ranger, изданный в 2007 году лейблом Frontiers Records. Международный релиз прошёл 23 апреля 2007, а в США альбом был издан 1 июля 2008. Интро в песне «Rock Star» напоминает песню группы Nirvana «Smells Like Teen Spirit».

Список композиций 
 «Tell Your Vision» (Блэйдс) — 4:59
 «Drama Queen» (Гиллис) — 3:56
 «You’re Gonna Hear It From Me» (Блэйдс, Гиллис) — 3:50
 Whatever Happened" (Блэйдс) — 3:44
 «There Is Life» (Блэйдс, Киги) — 5:33
 «Rock Star» (Блэйдс, Гиллис) — 4:17
 «Hole In The Sun» (Блэйдс, Киги) — 4:50
 «Fool In Me» (Блэйдс, Киги, Лэрди) — 4:09
 «White Knuckle Ride» (Гиллис) — 4:15
 «Revelation 4 AM» (Блэйдс, Гиллис, Киги) — 4:52
 «Wrap It Up» (Уотсон) — 4:19
 «Being» (Уотсон) — 4:44
 «Don’t Tell Me You Love Me» (акустическая версия) (североамериканский бонус-трек)
 «Sister Christian» (акустическая версия) (североамериканский бонус-трек)

Участники записи 
 Джек Блэйдс — вокал и бэк-вокал, бас-гитара
 Келли Киги — ударные, перкуссия, бэк-вокал и вокал
 Бред Гиллис — соло и ритм-гитары, бэк-вокал
 Джефф Уотсон — соло и ритм-гитары, бэк-вокал
 Майкл Лэрди — клавишные, пианино, бэк-вокал

Примечания 

Альбомы Night Ranger
Хард-рок-альбомы
Альбомы на английском языке
Альбомы Frontiers Records